msk – codice ISO 639-3 della lingua masaka
 MSK – codice che indica il fuso orario di Mosca
MSK o MSK-64 – in sismologia sta per scala sismica d'intensità Medvedev-Sponheuer-Karnik
 MSK -modulazione Minimum-shift Keying